Heart River kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Heart River, Alberta, vattendrag,

USA 

 Heart River, North Dakota, vattendrag,